Czyżyszki (lit. Čižiškės) − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, 10 km na północny zachód od Bujwidzów, zamieszkana przez 16 ludzi. Przed II wojną światową w Polsce, w powiecie wileńsko-trockim województwa wileńskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Miejscowości w gminie Bujwidze